Kirowsk ist der Name mehrerer Städte 

 in Russland:
 Stadt in der Oblast Leningrad, siehe Kirowsk (Leningrad)
 Stadt in der Oblast Murmansk, siehe Kirowsk (Murmansk)

 in der Ukraine: 
 Stadt in der Oblast Luhansk, siehe Kirowsk (Luhansk)
 früherer Name einer Siedlung städtischen Typs in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk, siehe Saritschne (Kramatorsk)
 in Weißrussland:

 Stadt, siehe Kirowsk (Weißrussland)

Siehe auch:
 Kirowske (Begriffsklärung)
 Kirowski